Paetzold ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Else Paetzold (* 1945), deutsche Schauspielerin
 Christoph Paetzold (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Hans-Karl Paetzold (1916–2002), deutscher Geophysiker
 Heinz Paetzold (1941–2012), deutscher Philosoph
 Helga Paetzold (1933–1990), deutsch-niederländische Webkünstlerin
 Herbert Paetzold (* 1943), deutscher Holzblasinstrumentenmacher
 Kathrin Paetzold (* 1982), deutsche Triathletin
 Peter Paetzold (* 1935), deutscher Chemiker
 Roland Paetzold (1931–1982), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Pätzold
 Petzold
 Bezold
 Pezold
 Petzoldt
 Petzholdt